Хистеварз, или Хистеварзский джамоат (, до 2012 года – Кистакузский джамоат) — джамоат (сельская община) в Гафуровском районе Согдийской области Таджикистана. Административный центр — село Хистеварз. 

Образован в 1929 году из Кистакузской волости, как Кистакозский кишлачный совет. 

На таерритории джамоата имеются 2 промышленных предприятия, 1 филиал «Таджиктелеком», 42 учреждения сферы обслуживания, 9 общеобразовательных школ, 2 дошкольных учреждения, 2 библиотеки, 1 больница, 2 медпункта, 6 медцентров и 1 стадион.

Население 
Численность населения джамоата в 2015 году составило  человек, или 56 497 человек. Годовой прирост населения — 2,4%, плотность — 132 чел./км². В 2013 г. – 54 418 человек (27 050 мужчин, 27 362 женщин). Большинство населения составляют таджики, также есть узбеки, киргизы и русские.

Населённые пункты

География 
Расположен на границе с Киргизией (граничит с селом Борбордук Лейлекского района) и в 10 км от райцентра. Площадь джамоата 19124 га, из которых 4456,3 га плодородны. 

Джамоат также делится на 22 махаллы: Бахористон, Бахт-1, Бахт-2, Дусти, Чавгали боло-1, Чавгали боло-2, Фрунзе, Чуйи мугули Точикистон, Чуйи мугули Точикистон-2, Кинтирик-1, Кинтирик-2, Осиё-1, Осиё-2, Чуйи мугули Д. Азизов-1, Чуйи мугули Д. Азизов-2, Джакар, Хавзаки боло, Хавзаки поён-1, Хавзаки поён-2, Чинор, Арбоб, Чкалов.

Примечания 

Сельские общины Таджикистана